Nexstar steht für:

 Nexstar Media Group, US-amerikanisches Medienunternehmen
 NexStar, eine Marke für Teleskope des Herstellers Celestron